Инаугурация Виктора Фёдоровича Януковича в качестве четвёртого Президента Украины состоялась 25 февраля 2010 года в здании Верховной Рады Украины. Президентскую присягу проводил Председатель Конституционного Суда Украины Андрей Стрижак.

Выборы 
Первый тур выборов Президента Украины 2010 состоялся 17 января. По его итогам во второй тур вышли Виктор Янукович (35,32 %) и премьер-министр Юлия Тимошенко (25,05 %). Во втором туре, который состоялся 7 февраля, победу одержал Янукович, набрав 48,95 % голосов (12 481 266 избирателей).

Верховная Рада Украины постановлением от 16 февраля назначила днём проведения инаугурации 25 февраля 2010 года.

Инаугурация 
В 9:00 в Киево-Печерской лавре начался торжественный молебен, на котором патриарх Русской православной церкви Кирилл благословил Виктора Януковича на президентство: «В стенах Киево-Печерской лавры, откуда пошла Русь святая, мы сейчас молились, чтобы Господь благословил ваше восхождение во власть Президента Украины».

Около 10:10 Виктор Янукович прибыл в Верховную Раду. Во время входа новоизбранного президента в здание произошёл конфуз — прямо перед Януковичем закрылись двери Верховной Рады. Караульным пришлось грубо нарушить протокол и придержать двери.

Около 10:30 торжественное заседание Верховной Рады открылось. Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал объявил результаты выборов. Глава Конституционного суда Андрей Стрижак вручил новоизбранному президенту текст присяги. Виктор Янукович, положив руку на Пересопницкое Евангелие и Конституцию Украины, произнёс слова присяги и скрепил её своей подписью:

Я, Виктор Янукович, волей народа избранный Президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботится о благе Отечества и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и Законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, преподносить авторитет Украины в мире.

После этого глава Конституционного суда вручил Януковичу свидетельство о вступлении на пост Президента Украины, а также официальные символы главы государства: знак, печать и булаву президента. Глава ЦИК вручил Виктору Фёдоровичу свидетельство Президента Украины, которое новоиспечённый гарант тут-же спрятал в карман, хотя официальный протокол требует, чтобы президент положил свидетельство на подушку солдату, стоящему рядом.

Далее в зале парламента прозвучала «Молитва за Украину».

Виктор Янукович произнёс инаугурационную речь, в которой, в частности, заявил о необходимости создания эффективной системы управления страной и защиты всех слоёв населения. После завершения церемонии Виктор Фёдорович под звуки «Запорожского марша» покинул зал Верховной Рады, а потом под звон колоколов покинул здание парламента.

Далее президент отправился на улицу Банковую в свой Секретариат, где принял командование Вооружёнными силами Украины. Далее Янукович отправился в здание Секретариата, где у него состоялась встреча со своим предшественником, Виктором Ющенко. Экс-президент поздравил новоиспечённого гаранта с победой на выборах и пожелал ему удачи в управлении государством. После этого Виктор Янукович приступил к выполнению своих обязанностей.

Приглашённые гости 
На церемонии инаугурации присутствовали международные делегации следующих стран и международных объединений:

  Республика Армения — президент Серж Саргсян
  Латвийская Республика — президент Валдис Затлерс с супругой
  Литовская Республика — президент Даля Грибаускайте
  Республики Македония — президент Георге Иванов
  Республика Польша — президент Лех Качинский
  Венгерская Республика — президент Ласло Шойом
  Черногория — президент Филип Вуянович
  Республика Беларусь — президент Александр Лукашенко
  Азербайджанская Республика — премьер-министр Артур Расизаде
  Республика Казахстан — премьер-министр Карим Масимов
  Республика Таджикистан — премьер-министр Окил Окимов
  Республика Болгария — вице-президент Ангел Марин
  Республика Молдова — исполняющий обязанности президента, председатель парламента Михай Гимпу
  Грузия — председатель парламента Давид Бакрадзе
  Европейский парламент — председатель Ежи Бузек
  Парламентская ассамблея Совета Европы — президент Мевлют Чавушоглу
  Российская Федерация — председатель Государственной думы Федерального собрания Борис Грызлов
  Румыния — глава палаты депутатов парламента Роберта Анастасе
  Алжирская Народная Демократическая Республика — заместитель председателя Совета нации парламента Абдерезак Бугарра
  Словацкая Республика — заместитель председателя Национального совета Мирослав Чиж
  Чешская Республика — заместитель председателя Сената Милан Штех
  Сербия — первый вице-премьер-министр, министр внутренних дел Ивица Дачич
  Израиль — вице-премьер-министр, министр иностранных дел Авигдор Либерман
  Туркменистан — заместитель председателя Кабинета министров Худайберди Оразов
  Европейский Союз — высокий представитель по иностранным делам заместитель главы Европейской комиссии Кетрин Эштон
  Соединённые Штаты Америки — советник президента по вопросам национальной безопасности Джейс Джеймс Джоун
  Королевство Марокко — первый вице-премьер-министр Мохан Лаиснер
  Королевство Бельгия — министр по вопросам предпринимательства Винсен ван Квикенборн
  Экваториальная Гвинея — министр иностранных дел Пасторо Ондо Мичабиле
  Республика Кипр — министр иностранных дел Маркос Киприано
  Китайская Народная Республика — министр сельского хозяйства Хань Чанфу
  Демократическая Республика Конго — министр иностранных дел Алексис Тамбе Мвамба
  Федеративная Республика Германия — министр по вопросам Европы Вернер Гойер
  Объединённые Арабские Эмираты — министр культуры, молодёжи и социального развития Абдуль Рахман Аль Овайс
  Султанат Оман — министр промышленности и торговли Макбул бен Али бен Султан
  Турецкая Республика — министр иностранных дел Ахмет Давутоглу
  Республика Узбекистан — министр иностранных дел Владимир Норов
  Швейцарская Конфедерация — министр иностранных дел Мишелин Калми-Ре
  Королевство Швеция — министр по вопросам интеграции, демократии и прав человека Ньянко Сабуни
  Содружество Независимых Государств — исполнительный секретарь Сергей Лебедев
  Организация Североатлантического договора (НАТО) — заместитель генерального секретаря Роберт Симонс
 Организация черноморского экономического сотрудничества — заместитель генерального секретаря Алёша Недельчев
 и др.

На церемонии присутствовал всего один экс-Президент Украины из трёх — Леонид Кучма. Леонид Кравчук и Виктор Ющенко не посетили инаугурацию. Также по политическим мотивам церемонию проигнорировала парламентская фракция «Блок Юлии Тимошенко».

Ссылки 
 
 Инаугурация Януковича. Как это было. ВИДЕО (pravda.com.ua)

Президентство Виктора Януковича
Янукович